Il giardino delle delizie può riferirsi a diverse opere:

Letteratura
Il giardino delle delizie, romanzo di Joyce Carol Oates

Pittura
Giardino delle delizie, trittico di Hieronymus Bosch

Cinema
Il giardino delle delizie, film del 1967 diretto da Silvano Agosti
Il giardino delle delizie (El jardín de las delicias), film del 1970 diretto da Carlos Saura
Il giardino delle delizie (The Garden of Earthly Delights), film del 2004 diretto da Lech Majewski